Sébastien Reichenbach (ur. 28 maja 1989 w Martigny) – szwajcarski kolarz szosowy. Olimpijczyk (2016>).

Osiągnięcia 
Opracowano na podstawie:

Rankingi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwajcarscy kolarze szosowi
Szwajcarscy olimpijczycy
Kolarze na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2016
Kolarze FDJ
Ludzie urodzeni w Martigny
Urodzeni w 1989